Трипотамос (, в превод Тройна река) може да се отнася за:

 Трипотамос, река в Южна Македония, на която е разположен град Бер (Верия), Гърция;
 Трипотамос, село в Берско, Гърция, чието име до 1927 година е Лужица;
 Петорак, село в Леринско, Гърция, чието име от 1928 година е Трепотамос.